Rinderknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Rinderknecht (* 1977), uruguayischer Paläontologe
 Christine Rinderknecht (* 1954), Schweizer Schriftstellerin
 Dominique Rinderknecht (* 1989), Schweizer Model, Miss Schweiz 2013
 Frank M. Rinderknecht (* 1955), Schweizer Automobildesigner, Gründer des Unternehmens Rinspeed
 Karl Rinderknecht (1904–1994), Schweizer Rundfunkredakteur und Buchhändler 
 Martin Rinderknecht (* 1972), deutscher Fotograf und Designer
 Nico Rinderknecht (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Roger Rinderknecht (* 1981), Schweizer BMX- und Mountainbikefahrer
 Susanna Orelli-Rinderknecht (1845–1939), Schweizer Abstinenzlerin